

События 
 Консулы Публий Юлий Скапула Тертулл Приск и Кв. Тиней Клемент.
 Взятие Византия Севером после трёхлетней осады. Ликвидированы привилегии Византия и разрушены его стены. Взятие Антиохии и убийство Нигера. Многие его воины, несмотря на амнистию Севера, бежали в Парфию. Начало года — Удачный поход Севера на царя Осроены Абгара, союзника Нигера. Захват Осроены.
 195—215 — Шаньюй южных хуннов Хучуцуань.

Скончались 
 Хуанфу Сун — государственный деятель и полководец Империи Хань.
 Чжу Цзюнь — государственный деятель и полководец Империи Хань.
 Юйфуло — шаньюй хунну.

См. также